Екатери́на Черне́нко: Черненко, Екатерина Андреевна (род. 1986) — российская прыгунья тройным.
 Черненко, Екатерина Семёновна (1917—2006) — учёный-биолог и селекционер.